Dvacátý první ročník Superpoháru UEFA se odehrával na dva zápasy mezi vítězem Ligy mistrů UEFA v ročníku 1995/96 – Juventusem – a vítěz Poháru PVP ve stejném ročníku – Paris Saint-Germain FC.

Hrálo se na dva zápasy, v obou zvítězil italský Juventus. První utkání se odehrálo 15. ledna 1997 na Pařížském stadionu  Park princů s výsledkem 1:6 a druhý se uskutečnil 5. února 1997 na Stadio Renzo Barbera v Palermu s výsledkem 3:1.

Zápas

1. zápas

2. zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v roce 1996
Fotbal v roce 1997
Zápasy Paris Saint-Germain FC
Zápasy Juventusu
Sport v Palermu
Sportovní události v Paříži
Fotbal v Paříži